Перечень исторических городов России.

Первые 115 городов были определены в мае 1970 года. Список пересматривался в 1990, 2002 и 2010 годах.

Список 2010 года 
В 2010 году Министерство культуры РФ опубликовало приказ, в котором утверждён список поселений, получивших статус «исторические». По сравнению со списком 2002 года количество поселений в нём сокращено более чем в 10 раз — в списке остался всего 41 населённый пункт

Перечень исторических поселений федерального значения:

1. г. Азов

2. г. Арзамас

3. г. Астрахань

4. г. Белозёрск

5. г. Великий Устюг

6. г. Верхотурье

7. г. Владимир

8. г. Вольск

9. г. Выборг

10. г. Галич

11. г. Гороховец

12. г. Дербент

13. г. Елабуга

14. г. Елец

15. г. Енисейск

16. г. Зарайск

17. г. Иркутск

18. г. Касимов

19. г. Каргополь

20. г. Кинешма

21. г. Коломна

22. г. Кострома

23. с. Крапивна

24. г. Кяхта

25. г. Осташков

26. г. Плес

27. г. Ростов

28. г. Санкт-Петербург

29. г. Смоленск

30. г. Сольвычегодск

31. ст. Старочеркасская

32. г. Суздаль

33. г. Таганрог

34. г. Томск

35. г. Торжок

36. г. Торопец

37. г. Тотьма

38. г. Тутаев

39. г. Чистополь

40. г. Шуя

41. г. Ярославль

По состоянию на 2020 год, в список было добавлено ещё четыре города — Белёв, Боровск, Севастополь и Старая Русса, общее число достигло 45 населённых пунктов.

В этот перечень включены города, основанные даже в XVIII веке, но не вошли такие тысячелетние и другие  города, как Москва, Великий Новгород, Псков, Владикавказ, Старая Ладога,  Великие Луки, Тверь, Муром, Углич, Переславль-Залесский, Рязань, Курск, Брянск, Белгород, Тула, Рыбинск, Рыльск, Волоколамск, Дмитров, Звенигород, Можайск, Вязьма, Дорогобуж, Рославль, Бежецк, Ржев, Мценск, Льгов, Михайлов, Козельск, Юрьевец, Трубчевск, Нижний Новгород, Вологда, Устюжна, Онега, Островной, Олонец, Сортавала, Казань, Свияжск, Булгар, Калининград.

Ряд населённых пунктов (в частности, Казань, Псков, Вологда), не получившие федерального статуса, впоследствии приобрели статус исторического поселения регионального значения.

Список 2002 года 
С 2002 года, согласно приложению к «Федеральной целевой программе „Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002—2010 годы)“», в Российской Федерации насчитывалось 478 населённых пунктов, имеющих данный статус. Лидером среди субъектов была Московская область, в которой насчитывалось 22 исторических города.

Города разделяются на;
 Крупнейшие — население свыше 1 миллиона жителей — 2,5 % перечня (12 городов);
 Большие и крупные — население от 150 тысяч до 1 миллиона жителей — 17,3 % перечня (83 города);
 Средние — население от 50 до 150 тысяч жителей — 17,7 % перечня (84 города);
 Малые — население до 50 тысяч жителей — 51,7 % перечня (247 городов);
 Ныне не города — посёлки городского типа и сёла — без определения количества жителей — 10,8 % перечня (51 населённый пункт).

Вошедшие в перечень 2010 г. выделены. Крапивна и Старочеркасск в перечне 2002 г. отсутствовали.

Республика Адыгея

Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Татарстан

Республика Тыва

Удмуртская республика

Чеченская республика

Чувашская Республика

Алтайский край

Забайкальский край

Камчатский край

Краснодарский край

Красноярский край

Пермский край

Приморский край

Ставропольский край

Хабаровский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Калужская область

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Свердловская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Челябинская область

Ярославская область

Москва

Санкт-Петербург

Ханты-Мансийский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

В памятных монетах 

В начатой в 2002 году и продолжающейся серии «Древние города России» памятных монет Центрального банка Российской Федерации в настоящее время значатся 34 города, несколько отличные от перечня министерства культуры 2010 г.:

Азов • Белгород • Белозерск • Боровск • Брянск • Великий Новгород • Великий Устюг • Владимир • Вологда • Выборг • Галич • Гдов • Дербент • Дмитров • Дорогобуж • Елец • Казань • Калининград • Калуга • Каргополь • Касимов • Кемь • Кострома • Муром • Мценск • Нерехта • Приозерск • Псков • Ряжск • Смоленск • Соликамск • Старая Русса • Торжок • Юрьевец.

Примечания

Источники 
 Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2001 г N 815 «О федеральной целевой программе „Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002—2010 годы)“»